Peter Fryer kan syfta på:

* Peter Fryer (1927–2006), brittisk journalist och skriftställare
 Peter Fryer (född 1928), brittisk friidrottare